Соревнования по волейболу на XII Играх малых государств Европы проходили с 5 по 9 июня 2007 года в Монегетти (Монако) с участием 6 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы и у мужчин и у женщин выиграли сборные Кипра.

Команды-участницы

Мужчины 
 Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Монако, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц соревнований у мужчин и 5 у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 5 июня: Сан-Марино — Люксембург 3:0 (34:32, 25:15, 25:18); Андорра — Исландия 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:14); Кипр — Монако 3:0 (25:20, 25:15, 25:16).
 6 июня: Люксембург — Андорра 3:1 (19:25, 28:26, 25:20, 25:17); Кипр — Исландия 3:0 (25:16, 25:17, 25:14); Сан-Марино — Монако 3:0 (25:23, 25:16, 25:17); Кипр — Люксембург 3:2 (31:33, 24:26, 25:22, 35:33, 15:12).
 7 июня: Исландия — Монако 3:1 (14:25, 25:20, 25:22, 25:16); Сан-Марино — Андорра 3:2 (25:21, 11:25, 14:25, 28:26, 15:12); Люксембург — Исландия 3:0 (25:23, 25:23, 25:21); Андорра — Монако 3:1 (25:15, 20:25, 25:23, 25:20).
 8 июня: Кипр — Сан-Марино 3:1 (30:28, 13:25, 25:21, 35:33); Люксембург — Монако 3:1 (25:23, 25:14, 21:25, 25:22); Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:17, 25:18, 25:16).
 9 июня: Кипр — Андорра 3:0 (25:15, 27:25, 25:21).

Женщины 

 5 июня: Кипр — Лихтенштейн 3:1 (26:24, 23:25, 25:21, 25:21); Люксембург — Исландия 3:1 (25:16, 10:25, 25:23, 25:22).
 6 июня: Кипр — Исландия 3:2 (25:18, 26:28, 25:17, 21:25, 15:7); Лихтенштейн — Сан-Марино 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:21).
 7 июня: Сан-Марино — Исландия 3:2 (25:22, 24:26, 17:25, 26:24, 15:9); Кипр — Люксембург 3:1 (29:27, 25:22, 21:25, 25:23).
 8 июня: Люксембург — Сан-Марино 3:0 (25:15, 25:19, 25:22); Лихтенштейн — Исландия 3:1 (28:26, 19:25, 25:23, 25:20).
 9 июня: Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:22, 25:12, 25:23); Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:14, 26:24, 25:15).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Результаты на сайте XII Игр малых государств Европы

Волейбол на Играх малых государств Европы
2007 год в волейболе